Stenia kan syfta på:

 Stenia (djur) –  ett släkte av fjärilar
 Stenia (växter) – ett släkte av växter